Резерв ( от  — сберегать, сохранять):
 Запас чего-либо на случай надобности.
 Источник, откуда черпаются новые средства, силы.

Экономика 
 Золотовалютные резервы — государственные запасы золота и иностранной валюты, хранящиеся в центральном банке или в финансовых органах, а также принадлежащие государству золото и иностранная валюта в международных валютно-кредитных организациях.
 Кадровые резервы — наличие на предприятии квалифицированных сотрудников на момент; замены неожиданно свободных рабочих мест, как правило, вышестоящих должностей или должностей из других направлений и отделов предприятия; распределения сотрудников по новым филиалам и отделениям.
 Резервы на возможные потери по ссудам — специальный резерв, необходимость которого обусловлена кредитными рисками в деятельности банка.

Военное дело 
 Военные резервы — войска, людские ресурсы (резервисты, военнослужащие запаса), военная техника, вооружение, запасы материальных средств, сохраняемые до определенного времени и используемые только в особый период.
 Резерв Верховного Главнокомандования

Биология 
Резервный пул клеток — клетки, сохраняемые до определенного времени в спящем состоянии и используемые организмом только по мере необходимости.

Топонимы 
 Резерв — населённый пункт в штате Нью-Мексико, США.

Примечания